Новак Джокович — победитель турнира.

Общая информация 
  Новак Джокович выигрывает свой 3й одиночный турнир в году на соревнованиях мирового тура и 21й за карьеру.

Сеянные 
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.

  Рафаэль Надаль (Финал)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  'Новак Джокович (Титул)
  Робин Сёдерлинг (Третий раунд)
  Энди Маррей (Второй раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Энди Роддик (Четвёртый раунд)
  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
  Юрген Мельцер (Третий раунд)
  Николас Альмагро (Третий раунд)
  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Мерди Фиш (Второй раунд)
  Иван Любичич (Второй раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
  Виктор Троицки (Четвёртый раунд)

<li> Марин Чилич (Третий раунд)
<li> Ришар Гаске (Четвертьфинал)
<li> Маркос Багдатис (Второй раунд)
<li> Александр Долгополов (Третий раунд)
<li> Сэм Куэрри (Четвёртый раунд)
<li> Гильермо Гарсия-Лопес (Второй раунд)
<li> Альберт Монтаньес (Четвёртый раунд)
<li> Микаэль Льодра (Третий раунд)
<li> Томми Робредо (Четвертьфинал)
<li> Томас Беллуччи (Третий раунд)
<li> Хуан Монако (Второй раунд)
<li> Жиль Симон (Третий раунд)
<li> Хуан Игнасио Чела (Третий раунд)
<li> Джон Иснер (Третий раунд)
<li> Эрнест Гулбис (Третий раунд)
<li> Филипп Кольшрайбер (Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификационного турнира

BNP Paribas Open 2011